Лунная — многозначный термин.

Населённые пункты
Лунная — деревня в Толочинском районе Витебской области Белоруссии, Толочинский сельсовет.
Лунная — деревня в Добрянском городском округе Пермского края России.

См. также
 Лунная долина
 Лунная ночь
 Лунная улица
 Лунная походка
 Лунная программа
 Лунная афера (значения)
 Лунная радуга (значения)